Degerön kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Degerön, Skellefteå kommun, halvö med tätorten Örviken, Västerbottens län, 
 Degerön, ö, Norrbottens län, 
 Degerön, Motala kommun, småort, Östergötlands län,

Åland 

 Degerö (Föglö, Åland),